Себастья́н Рибе́йру Сальга́до (; род. , ) — бразильский фотограф, представитель документальной фотографии, один из крупнейших фотожурналистов мира.

Биография 
Сальгадо родился 8 февраля 1944 года в бразильском муниципалитете Айморес штат Минас-Жерайс и провел детство на фазенде своих родителей. 1967 году окончил экономический факультет Университета Сан-Паулу и заключил брак с пианисткой Лейлой Делуиз Ваник. Работал по специальности, по поручению Всемирного банка часто бывал в Африке, где впервые начал фотографировать. С 1973 года сфокусировал свою деятельность на фотографии в качестве репортера. В 1979 году был принят в агентство «Магнум Фото». В 1994 году вышел из него, чтобы совместно с женой Лейлой Ваник основать в Париже собственное агентство «Amazonas Images». Салгаду активно работает над собственными фотопроектами, он публикует авторские фотокниги, такие как «Другая Америка», «Рабочие», «Мигранты», «Генезис».

Начиная с 2004 года Сальгадо работает над проектом Genesis. В рамках этого проекта фотограф документирует ещё нетронутые человеком и цивилизацией ландшафты, их флору и фауну. После девяти лет работы над этим проектом Музей естественной истории в Лондоне в 2013 году представил подборку из 250 фотографий и опубликовал иллюстрированную книгу большого формата, над дизайном которой работала жена Сальгадо Лейла.

В 1998 году после возвращения из Руанды в Бразилию увидев, что те места, которые во время его детства были лесом с густой растительностью и богатым животным миром, превратились в пустыню, Сальгадо решил вырастить лес заново. Супруги Сальгадо основали «Институт Земли», который был призван восстановить и сохранить уникальные растения тропических лесов Бразилии, в результате чего было высажено 2,5 млн видов деревьев атлантического леса на площади 600 гектаров. В этом пустынном регионе был восстановлен былой климат и водный баланс. Эти земли Сальгадо подарил народу Бразилии, основав здесь национальный парк.
 
Сальгадо также поддерживает кампанию правозащитной организации Survival International по защите индейцев Ава в Бразилии, которые страдают от незаконной вырубки леса в регионе их проживания.

Сальгадо посетил в качестве фотографа более 120 стран. Живёт в Париже.

Фильм «Соль Земли» 
Вим Вендерс, изучавший творчество знаменитого фотографа на протяжении 25 лет, снял совместно с сыном Себастьяна, бразильским режиссёром и оператором Джулиано Рибейру Сальгадо, фильм «Соль Земли».
Специально для фильма была разработана уникальная технология на базе камеры-обскуры: Себастьян Сальгадо сидит перед экраном, где отображаются его фотографии, сразу за этим экраном находится видеокамера, а между ними установлено полупрозрачное зеркало. Таким образом был достигнут эффект, позволивший смотреть Сальгадо одновременно на свои фотографии и в камеру на зрителя.

Премьера фильма состоялась в рамках 67-го Каннского кинофестиваля в 2014 году, где тот получил премию «Особый взгляд». В 2015 году фильм был номинирован на премию «Оскар» в категории за «Лучший документальный фильм». В этой же категории фильм получил премию «Сезар».

Избранные выставки 
2015: Выставка фотографий из проекта «Генезис» в Берлине.

2016: Выставка фотографий из проекта «Генезис» в Санкт-Петербурге в музее современного искусства Эрарта.

Избранные альбомы 
 Other Americas (1977—1986)
 Sahel: l’homme en détresse (1986)
 Sahel: el fin del camino (1988)
 An Uncertain Grace (1992)
 La Main de l’Homme (1993)
 Workers (1993)
 Terra (1997)
 Migrations and Portraits (2000)
 The Children: Refugees and Migrants (2000)
 L’homme et l’eau (2005)
 Africa (2007)
 Genesis (2013)

Оценка и признание 

Среди многочисленных наград фотографа — премия Уильяма Юджина Смита (1982), премия города Париж (1984), премия World Press Photo (Нидерланды, 1985), премия Вилла Медичи (Франция, 1987), Большая национальная премия по фотографии (фр.) (Франция, 1994), Художественная премия принца Астурийского (1998). Фотожурналист года (США, 1986). Посол доброй воли ЮНИСЕФ, почетный член Американской академии искусств и наук.

В книге «Глядя на боль других» (2003) Сьюзен Зонтаг упрекает Сальгадо в эстетизации нищеты и страдания в фотографии.

Примечания

Ссылки 

 Биография
 Очерк творчества
 Сайт агентства Amazonas Images,,
 На сайте PhotoIsland

Социалисты Бразилии
Фотографы Magnum Photos